Коломойцев — фамилия.

Известные носители 
 Коломойцев-Рыбалка, Валерий Эдуардович (1964—2009) — украинский политик.
 Коломойцев, Олег Александрович (1924—1984) — советский скульптор.